Vahrenhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Frieda Vahrenhorst (* 1915), eine führende politische Aktivistin der Sozialistischen Front
 Martin Vahrenhorst (* 1967), deutscher evangelischer Theologe